

Geografia
 Malcom – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Iowa, nella contea di Poweshiek

Persone
 Malcom Filipe Silva de Oliveira, noto come Malcom – calciatore brasiliano

 Calixto Malcom – cestista panamense
 Francesco Malcom – attore pornografico e regista pornografico italiano
 Stuart Malcom – calciatore scozzese

Altro
 Malcom – variante del nome proprio di persona Malcolm